

Localidades

Saint-Victor (Allier)
Saint-Victor (Ardèche)
Saint-Victor (Cantal)
Saint-Victor (Dordonha)

Ver também 
 
Desambiguações de topônimos